Иля Муромец може да се отнася за:

 Иля Муромец, руски митичен герой
 Иля Муромец (бомбардировач)
 Иля Муромец, съветски филм от 1956 година
 Иля Муромец, водопад на остров Итуруп, един от най-високите в Русия.

Пояснителни страници